A Bajnokcsapatok dél-amerikai bajnoksága (angolul: South American Championship of Champions, spanyolul: Campeonato Sudamericano de Campeones, portugálul: Campeonato Sul-Americano de Campeões) egy megszűnt labdarúgókupa, melyet a CONMEBOL szervezett 1948. február 11. és május 17. között. A torna első házigazdája a chilei Colo-Colo csapata volt. Ez a labdarúgás történetének első nemzetközi kupasorozata, ami a Copa Libertadores elődjének tekinthető.

A körmérkőzéses kupa egyedüli győztese a brazil Vasco da Gama lett.

Résztvevők

Végeredmény

Eredmények

Kupadöntők

Kapcsolódó szócikkek 
Copa Aldao

További információk 
 Eredmények az RSSSF.com-on

CONMEBOL
Nemzetközi labdarúgókupák